Die 20. Skeleton-Europameisterschaft wurde vom 24. bis 26. Januar 2014 in Königssee ausgetragen. Sie wurde parallel zum letzten Weltcup-Saisonrennen sowie zur Bob-Europameisterschaft 2014 veranstaltet. Durch die Austragung der Europameisterschaft während eines Weltcups gelten für das Rennen die Weltcupregeln. Bei den Männern siegte Martins Dukurs zum fünften Mal in Folge, bei den Frauen gewann Janine Flock den ersten internationalen Titel ihrer Laufbahn.

Die Zahlen in den Klammern geben die Platzierungen des gleichzeitig gewerteten Weltcuprennens an, an dem auch Nichteuropäer teilnahmen. Bei den Laufzeiten der Einzelläufe bei den Männern geben die Zahlen in Klammern die Laufplatzierung in der Europameisterschaftswertung an. Bei den Frauen wurde witterungsbedingt nur ein Lauf durchgeführt.

Frauen 
Datum: 24. Januar 2014
Es waren 24 Pilotinnen am Start, von denen 16 in die EM-Wertung eingingen.

Männer 

Datum: 25. Januar 2014
Es waren 28 Piloten am Start, von denen 20 in die EM-Wertung eingingen.

Weblinks 
 Resultate EM Frauen (PDF-Datei; 49 kB)
 Resultate Weltcup Frauen, abgerufen am 28. Juli 2014
 Resultate EM Männer (PDF-Datei; 53 kB)
 Resultate Weltcup Männer, abgerufen am 28. Juli 2014

2014
Sportveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Schönau am Königssee
Skeleton (Deutschland)